Zatyki puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Zatyki, condado de Gołdap, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Zatyki, condado de Iława, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Zatyki, condado de Olecko, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).

Enlaces externos